Кантуэ́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сент-Женевьев-сюр-Аржанс. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12051.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 19 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 320 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 208 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 147 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 58,0 %). Из 147 активных работали 139 человек (78 мужчин и 61 женщина), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 61 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон